Il doppio del torneo di tennis Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Humphries e Adam Peterson che hanno battuto in finale Neil Borwick e Jamie Morgan 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Brent Haygarth /  Mark Petchey (quarti di finale)
 Shūzō Matsuoka /  Stéphane Simian (semifinali)

 Sébastien Leblanc /  Ari Nathan (primo turno)
 Fernon Wibier /  Chris Woodruff (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 1995